

Codici 
 GOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goondiwindi (Australia)
 goo – codice ISO 639-3 della lingua gone dau

Musica 
 Goo – album discografico dei Sonic Youth del 1990

Altro
Goo – personaggio del videogioco Tenchu: Stealth Assassins
goo – Motore di ricerca giapponese